Velika nagrada Penya Rhina 1950 je bila šestnajsta in zadnja neprvenstvena dirka Formule 1 v sezoni 1950. Odvijala se je 29. oktobra 1950.

Dirka

Formula 1 sezona 1950
1950